Мірошниче́нко (Мірошніченко, Мирошниченко) — українське прізвище, походить від слова Мірошник.

Мірошниченко
 Мірошниченко Андрій Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірошниченко Артем Володимирович ( 1978) — український футболіст.
 Мірошниченко Віктор Володимирович ( 1959) — відомий радянський боксер.
 Мірошниченко Віктор Миколайович (1937—1987) — радянський український актор, Заслужений артист УРСР (1978).
 Мірошниченко Віктор Панасович (1936—2001) — український актор, народний артист УРСР.
 Мірошниченко Євген Віталійович ( 1978) — український шахіст, гросмейстер (2002).
 Мірошниченко Євген Гордійович ( 1939) — літературний критик, історик літератури, журналіст, кандидат філологічних наук, Член Національної спілки журналістів України.
 Мірошниченко Євгенія Семенівна (1931—2009) — українська співачка.
 Мірошниченко Ігор Михайлович (* 1976) — український політик, спортивний журналіст, народний депутат 7-го скликання.
 Мірошниченко Ірина Петрівна (* 1942) — російська актриса. Народна артистка Росії (1988).
 Мірошниченко Костянтин Кирилович (1911—2000) — заслужений будівельник УРСР, лауреат Ленінської премії.
 Мірошниченко Людвіг Миколайович ( 1937) — український політик, народний депутат України 2-го скликання.
 Мірошниченко Марія Андріївна (* 2002) — українська співачка.
 Мірошниченко Микола Іванович ( 1934) — російський радянський прозаїк, драматург.
 Мірошниченко Микола Миколайович (1947—2009) — український поет, перекладач.
 Мірошниченко Микола Степанович (* 1944) — український біофізик
 Мірошниченко Олександр Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірошниченко Олександр Олександрович (*1986) — український футболіст.
 Мірошниченко Олексій Валентинович ( 1958) — бізнесмен, громадський діяч.
 Мірошниченко Олексій Костянтинович (1977—2014) — стрілець, батальйон територіальної оборони Донецької області «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Мірошниченко Ольга Миколаївна — директор Ворожбянського НВК (Сумська область), заслужений працівник освіти України.
 Мірошниченко Павло Петрович (1920—2006) — заслужений художник України,
 Мірошниченко Петро Олександрович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірошниченко Петро Опанасович (1922—1944) — учасник Другої світової війни, командир взводу пішої розвідки 717-го стрілецького полку 170-ї стрілецької дивізії 48-ї армії 1-го Білоруського фронту, лейтенант, Герой Радянського Союзу (1944).
 Мірошниченко Роман Максимович ( 1977) — гітарист, композитор, продюсер.
 Мірошниченко Світлана Геннадіївна (1978) — українська боксерка, призерка чемпіонатів світу та Європи.
 Мірошниченко Сергій Євгенович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірошниченко Сергій Олександрович (1995—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірошниченко Сергій Сергійович (*1942) — радянський футболіст.
 Мірошниченко Тетяна Кузьмівна (1933—2009) — українська актриса, народна артистка УРСР.
 Мірошниченко Тимур Валерійович (* 1986) — український коментатор, ведучий.
 Мірошниченко Юрій Романович (* 1970) — український політик, народний депутат 5-го, 6-го, 7-го скликань, представник Президента України у Верховній Раді.
 Мірошниченко Яків Семенович — директор донецького педагогічного інституту 1944 року.

Див. також 
 Мірошніченко
 Мирошниченко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко